Антарктоза́вр () — род завроподовых динозавров, живших во времена позднемеловой эпохи. Типовой и, вероятно, единственный вид — Antarctosaurus wichmannianus, описанный в 1929 году по ископаемым остаткам из отложений  (возрастом ) в Рио-Негро, Аргентина.

Открытие и виды 

Ископаемые остатки антарктозавра обнаружил геолог Рикардо Вихманн (Ricardo Wichmann), сообщивший о находке в статье 1916 года. Материал был описан и отнесён к новому виду и роду в монографии 1929 года за авторством немецкого палеонтолога Фридриха фон Хюне. Родовое название образовано от  [anti] — «напротив»,  [arktikos] — «север» и  [sauros] — «ящер, ящерица». Название отсылает к тому, что ископаемые остатки ящера были обнаружены на южном континенте (Южная Америка). Видовое имя дано в честь Вихманна.

Помимо типового, к роду было отнесено ещё несколько видов, родовая принадлежность которых сегодня вызывает сомнения:

  — гигантский завропод (30—35 м в длину, по другим оценкам — 23 м), описанный вместе с типовым видом антарктозавра; nomen dubium;
  — переклассифицирован в род Jainosaurus;
  — кратко описан советским палеонтологом А. Н. Рябининым по единственной бедренной кости из Таджикистана, которую он охарактеризовал как наиболее сходную с бедром «cf. Antarctosaurus из турона Индостана» (=Jainosaurus); nomen dubium или nomen nudum (диагноз отсутствует);
  — выделен на основании левой бедренной кости (GP-RD-2), неполной правой плечевой кости GP-RD-3 и неполного спинного позвонка (GP-RD-4) из Бразилии; nomen dubium.

Описание 
Из-за фрагментарной природы и спорного систематического статуса окаменелостей антарктозавра, затруднительно составить детальное описание этого животного. Типовой вид известен по нескольким фрагментам черепа, включая черепную коробку и неполную нижнюю челюсть, шейному позвонку, хвостовому позвонку, фрагментам рёбер и костям конечностей, включая бедренную кость высотой 1,39 м. Поскольку фон Хюне не выделил голотипа, экземпляр MACN 6904 считается совокупностью синтипов.

В 2016 году  оценил размеры  в 17 м в длину при массе 12 тонн. Молина-Перес и Ларраменди (2020) дали другую оценку: 14 м в длину при высоте в плечах 3,9 м и массе 13,3 т.

Филогения 
Ниже представлена кладограмма по филогенетическому анализу Mannion et al. (2019) — одному из немногих анализов, куда был включён антарктозавр.

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Lithostrotia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 1929 году